Buzetski dani su automobilističko natjecanje u Buzetu, u Hrvatskoj. Organizira ih Autoklub Buzet. Predstavljaju danas i FIA europsko prvenstvo brdskih auto utrka. Najveća je hrvatska automobilistička manifestacija. Prerasla je športski segment i uklopila se u gradsku svečanost Subotine kao njena završnica. Zadržala je samo povijesno ime – Buzetski dani, kako se onih 80-tih zvala mjesna svetkovina. 2019. godine održali su se 38. INA Buzetski dani od 13. do 15. rujna, koji su bili ujedno 17. završnica europskog prvenstva. Boduju se i hrvatsko i slovensko prvenstvo, CEZ povijesnih vozila i Alpe Adria HCC. U osam bodovnih sudjelovalo je 236 vozačica i vozača te još 35 sudionika promo vožnji. Od toga je 98 hrvatskih vozača iz 338 klubova. Prostor za natjecanje je od Mosta (rijeka Mirna, Juričići, u blizini CIMOS-a) i tamošnje obiteljske gostionice do Peničića. Staza je duga više od pet kilometara. U funkciji utrke je prostor Mašimove škuje, potom sve ono oko BUP-a i Istarskog vodovoda. Utrke su u subotu i nedjelju, a prateći program u petak, kad je i verifikacija sudionika. Tehnički prijam je ciljano određen ispred trgovine tartufa, da bi se istaklo da je Grad Buzet grada tartufa, oktana i piva (TOP). Od 2020. ovdje će se održavati i novo hrvatsko kup natjecanje Toyota Yaris. U vrijeme utrka zatvoren je prilaz od rotora do rotora za javni promet.

Prateći programi održavaju se na samom rotoru. Prvenstveno su namijenjeni sigurnosti u prometu. Djelatnici i aktivisti HAK Pula-Rovinj sprovodi akcije: simulator prevrtanja, škola sigurne vožnje bicikala za učenike petih razreda s polaganjem ispita, edukativna aktivnost Sigurno u prometu za nove prvašiće ali i predškolce, izložba vatrogasnih vozila i opreme, upoznavanje gledatelja na specifičan i stručan način s trkaćom i sigurnosnom opremom i natjecateljskim vozilima u cjelini. Predstavljene su aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa, Policijske postaje sa specijalnim vozilima i predmetima koja služe u edukativne svrhe. 2019. je u hotelu bila izložena odjeća, sjedala i obuća (djelo vrhunskoga hrvatskog športskog stručnjaka dr Stanislava Peharca iz Pule) trofejnog svjetskog prvaka Formule 1 Michaela Schumachera. Završnica pratećeg programa bila je pokazna vježba interventnih službi, uz inscenirano zapaljenje automobila, saniranje nesreće i spašavanje putnika.

Izdanja

2019.
Nisu nastupili ni Christian Merli niti Simone Faggioli.
2018.
Nije nastupio novi, prošlogodišnji, rekorder staze Christian Merli, koji je ranije osigurao naslov prvaka Europe.
2017.
36. Buzetski dani ostat će upamćeni po rekordnim vremenima. Talijan Simone Faggioli, koji je u Buzet došao s osiguranom titulom prvaka Europe drugu vožnju u svojem prototipu Norma M20 FC odvezao je za 2:05,395. To je bilo bolje od subotnjih, neslužbenih, vremena njegovog rekorda staze iz 2014. Kao posljednji je startao Christian Merli i popravio rekord staze skoro za sekundu.
2016.
Rekorder dana Di Fulvio zauzeo je tek četvrto mjesto u ukupnom poretku. Trofejni hrvatski drifter i novinar Miroslav Zrnčević Mrgud stazom je provezao Rimac E-Runner One Concept vrijedan oko tri milijuna dolara što je najskuplji bolid tijekom svih 35 godina postojanja utrke.

2010.
Novina 29. Buzetskih dana bio je nastup 10-ak KTM X-Bow vozila. Radi se o automobilima dvosjedima, izgledom sličnim buggiju, koji u Europi u tom periodu postižu rezultate nešto slabije od Mitsubishija.

Izdanja & Pobjednici međunarodne konkurencije
Rang
2003.-... FIA Prvenstvo Europe u brdskim utrkama
1982.-'02. ??

Statistika (2019.)
Europsko prvenstvo

Sva izdanja

Vidi
FIA Europska prvenstva u Hrvatskoj

Izvori

Vanjske poveznice 
Buzetski dani 
Facebook
Hrvatski auto i karting savez  Buzetski dani
Zveza za avto šport Slovenije  Buzetski dani - Posebni pravilnik za 38. utrku

Buzet
Hrvatska automobilistička natjecanja
Međunarodna automobilistička natjecanja u Hrvatskoj